Жозе́ Мари́я де Э́са де Кейро́ш (, Повуа-ди-Варзин; 25 ноября 1845 — 16 августа 1900, Париж) — португальский писатель, журналист и дипломат.

Биография 
Изучал юриспруденцию в Коимбрском университете, публиковал в местной газете роман с продолжением. Много путешествовал по миру: в 1869—1870 годах был в Египте, присутствовал при открытии Суэцкого канала (эти впечатления нашли отражение в некоторых его произведениях), затем был португальским консулом в Гаване. Большую часть последующей жизни Эса де Кейрош провёл в Великобритании и Франции, будучи консулом Португалии сперва в Ньюкасле (с 1874 года), затем в Бристоле и, наконец, (с 1888 года) в Париже, где он и умер от туберкулёза.

Творчество и признание 
Романы Эсы де Кейроша — прежде всего, «Преступление падре Амару» (; 1874, переработанное изд. 1880), «Кузен Базилио» (; 1879) и «Семейство Майя» (; 1879) — пользовались общеевропейским успехом. Его числили в первых рядах прозаиков-реалистов; Эмиль Золя ставил его выше Флобера, в других источниках Эсу де Кейроша называли «португальским Золя». На испанский его переводил Р. дель Валье-Инклан, один из ведущих авторов поколения конца XIX века, на английский — Рой Кемпбелл. В России его высоко ценили Максим Горький и Владимир Короленко. О. А. Овчаренко указала на предположение М. М. Кораллова о том, что роман Кейроша «Реликвия» мог оказать влияние на роман «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова. С произведением Булгакова роман Кейроша сближают не только страницы, посвящённые Христу, но и само сочетание евангельской темы с пикареской. Есть у португальского автора и «девственный человек» — Теодорико, и учёный немец — Топиус, в какой-то мере Берлиоз. Появляется в романе Кейроша и дьявол, который, в отличие от булгаковского, в романе большой роли не играет.

Основной темой его произведений является социальная критика современности. Нередко Кейрош использует язык сатиры. Кейрош  сравнивается критиками с Пастернаком. Стиль произведений Кейроша в основном описывается как «португальский реализм». Начал с публикации отрывочных произведений в «Газете Португалии» () во время учёбы в университете Коимбры, после его смерти они были собраны в одну книгу под названием «Варварские заметки» () . Первым заметным его произведением стало «Преступление падре Амару», или «Преступление отца Амару» (; 1874), которое было написано во время исполнения им должности муниципального администратора провинции Лейрия (. (Также это произведение имеет отношение к так называемому «Вопросу Коимбры» (.)). Хотя сам писатель пребывал под влиянием прудонизма и характеризовал себя как «опечаленного анархиста», его сын стал одним из видных деятелей фашистского режима Салазара, а также создателем португальского телевидения.

Экранизации 
  — «Тайна отца Амаро», реж. Карлос Каррера. В главной роли — Гаэль Гарсиа Берналь. Фильм номинирован на премию «Оскар» как «лучший фильм на иностранном языке»
  — «Причуды одной блондинки», реж. Мануэл де Оливейра

Примечания

Литература

Ссылки 

 [www.belousenko.com/wr_Queiroz.htm Эса де Кейрош в библиотеке А.Белоусенко] 
 Эса де Кейрош на сайте IMDB 
 Эса де Кейрош на сайте КиноПоиск
 

Выпускники Коимбрского университета
Литература Португалии
Писатели Португалии
Португальские писатели
Анархисты Португалии
Мютюэлисты
Умершие от туберкулёза